Kitnowo ist ein polnischer Ortsname:
 Kitnowo (Grunwald) im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Kittnau, Kreis Osterode, Ostpreußen
 Kitnowo (Gruta) im Powiat Grudziądzki, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, bis 1945: Kittnau, Kreis Graudenz, Westpreußen